Andrej Nedorost (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1998 avec son club formateur du Dukla Trenčín dans l'Extraliga Slovaque. Il est choisi au neuvième tour, en deux-cent-quatre-vingt-sixième position par les Blue Jackets de Columbus lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Le , il joue son premier match et marque son premier but dans la Ligue nationale de hockey avec les Blue Jackets chez les Trashers d'Atlanta. Il dispute vingt-huit matchs dans la LNH. Il revient en Europe en 2003. Il évolue dans de nombreux pays en l'occurrence en Allemagne, Russie, Suède, République tchèque, Slovaquie et Ukraine.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Dukla Trenčín Jr.|| Slovaquie Jr.|| 40|| 50|| 35|| 85|| || || || || || 
|-
| 1996-1997|| Dukla Trenčín Jr.|| Slovaquie Jr.|| 45|| 15|| 16|| 31|| || || || || || 
|-
| 1997-1998|| Dukla Trenčín Jr.|| Slovaquie Jr.|| 45|| 27|| 22|| 49|| 61|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| ESC Moskitos Essen Jr.|| Allemagne Jr.|| 17|| 37|| 18|| 55|| 43|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| ESC Moskitos Essen|| 2.bundesliga || 30|| 3|| 5|| 8|| 22|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| ESC Moskitos Essen|| DEL|| 66|| 7|| 5|| 12|| 44|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Plzeň 1929 || Extraliga tchèque|| 33|| 10|| 8|| 18|| 22|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 37|| 5|| 13|| 18|| 28|| 10|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2002-2003|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 12|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Crunch de Syracuse || LAH|| 63|| 14|| 19|| 33|| 85|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 9|| 2|| 0|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 16|| 3|| 4|| 7|| 12|| 7|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 12|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HC Karlovy Vary|| Extraliga tchèque || 20|| 6|| 5|| 11|| 16|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HC Karlovy Vary || Extraliga tchèque || 36|| 7|| 11|| 18|| 26|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Hambourg Freezers || DEL || 5|| 0|| 2|| 2|| 4|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2006-2007||Malmö Redhawks|| Elitserien|| 21|| 2|| 6|| 8|| 20|| || || || || 
|-
| 2006-2007||Skellefteå AIK || Elitserien || 14|| 4|| 2|| 6|| 10|| || || || || 
|-
| 2006-2007||Skellefteå AIK || Kvalserien || 10|| 1|| 3|| 4|| 8|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC Slovan Ústečtí Lvi|| Extraliga tchèque|| 50|| 6|| 3|| 9|| 40|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque|| 37|| 16|| 14|| 30|| 67|| 4|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2009-2010|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 36|| 6|| 22|| 28|| 22|| 15|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2010-2011|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 11|| 2|| 0|| 2|| 6|| 7|| 5|| 2|| 7|| 6
|-
| 2011-2012|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Berkout Kiev || PHL || 8|| 4|| 5|| 9|| 0|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Berkout Kiev || PHL || 26|| 13|| 8|| 21|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Ertis Pavlodar || Kazakhstan || 32|| 3|| 4|| 7|| 18|| 5|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
|2014-2015 || VEU Feldkirch || INL || 17 || 3 || 7 || 10 || 8 || 11 || 4 || 4 || 8 || 16

| 28|| 2|| 3|| 5|| 12|| || || || ||

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0||align="left"| Septième place

Références 

Naissance en avril 1980
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Skellefteå AIK
Attaquant de hockey sur glace